Отборочные (квалификационные) игры чемпионата Европы по футболу среди женщин 2009 года проходят в три раунда с 18 ноября 2006 — 30 октября 2008 года. 46 стран-членов УЕФА разыгрывают между собой 12 мест в финальном этапе Евро 2009.

Схема квалификации 
Квалификационный формат несколько изменился по сравнению с предыдущими турнирами.

Ранее 20 слабейших команд рейтинга соревновались во втором дивизионе. Теперь у них появилась возможность попасть в компанию сильнейших, так как до основного отборочного раунда был проведен предварительный.

В основном отборочном раунде 30 сборных были разбиты на шесть групп по пять в каждой. Кроме сборной Финляндии, путевки в финальную часть автоматически также получат шесть победителей групп.

Еще пять путевок будут разыграны в октябре в спаренных стыковых матчах. В них попадут все команды, занявшие в группах вторые места, плюс те четыре команды, занявшие третьи места, которые показали наилучшие результаты в матчах с обладателями первых, вторых и четвертых мест в своих группах.

Предварительный раунд 

Жеребьёвка предварительного раунда проходила в Ньоне, Швейцария 9 октября 2006 года в 14:00 по местному времени.

В соответствии с рейтингами команды разбиты на три группы — две с пятью и одну с десятью участниками, так как девять новичков турнира не выступали в кампаниях ЧЕ-2005 и ЧМ-2007, по которым определяется рейтинг. Сначала жеребьевка была проведена для команд из корзины А, так как они будут принимать мини-турниры. В случае с Турцией, Люксембургом и Македонией было дополнительно определено, какой рейтинг им достанется в группе — 3 или 4. Семь оставшихся команд большой группы заполнили аналогичные позиции в других квартетах предварительного этапа. Потом жребий распределил по группам пять команд с рейтингом 2 и четыре команды с рейтингом 1, так как Румыния уже будет определена в группу на правах хозяйки мини-турнира.

В рамках групп на предварительном этапе каждая команда сыграет с каждой по одному разу. Лучшие выйдут в групповой этап, где их разделят на шесть групп по пять команд.

Группа А1

Группа А2

Группа А3

Группа А4

Группа А5

Отборочный раунд (групповой этап)

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6 

<div id="1">* — выходит в плей-офф отборочных игр Евро-2009.
<div id="2">** — квалифицирована для финального этапа Евро-2009.

Плей-офф за участие в финальном турнире 
Жеребьевка.

Лучшие из занявших третьи места в группах (Чехия, Шотландия, Ирландия и Словения) сразятся с четырьмя лучшими из занявших вторые места в группах (Украина, Россия, Исландия и Италия). Старшие по рангу ответные встречи проведут дома. Сборные, игравшие в одной группе не могут пересечься в стыковых поединках. Это означает, что Италия избежит встречи с Ирландией, Исландия не сыграет со Словенией, а Украина с Шотландией. Таким образом, состав одной из пар уже известен: Испания сойдется в поединках с Нидерландами, а хозяева первой игры в их противостоянии должны быть определены при помощи жеребьевки.

6 октября 2008 года состоялась жеребьевка, результат которой отражен в нижеследующей таблице.

Первые матчи: 25/26 октября. 
Ответные матчи: 29/30 октября. 
Хозяйки первого матча указаны первыми. 
Счет хозяев первого матча показан первым в обоих матчах.

Первые матчи

Ответные матчи

Ссылки 
 Официальный сайт УЕФА Евро-2009

Чемпионаты Европы по футболу среди женщин
2006 год в женском футболе
2007 год в женском футболе
2008 год в женском футболе
Футбол